Figlio di Iziaslav I  e di Gertrude di Polonia.

Altri progetti 

Svjatopolk 02
Svjatopolk II di Kiev